Ры́бный переу́лок — небольшая московская улица в Китай-городе между улицами Ильинкой и Варваркой. С сентября 2017 года является пешеходным.

История 
Рыбный переулок первоначально в XVII в. назывался Введенским по стоявшей в нём церкви Введения Пресвятой Богородицы («Златоверхая» церковь). В XVIII в. — Магистратский переулок — по находившемуся в нём Главному магистрату. Назван по располагавшемуся здесь в XVIII — начале XIX вв. рыбному ряду. После строительства Старого (1791—1805; 1825—1830, проект Дж. Кваренги) и Нового (1838—1840) Гостиных дворов переулок фактически стал проездом между протяжёнными фасадами этих зданий.

Описание 

Рыбный переулок начинается от Ильинки напротив Богоявленского переулка и проходит на юго-восток до Варварки.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Тверского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 
 Романюк С.К. Из истории московских переулков
 Предприятия и организации по данным mom.ru
 Фото конца Рыбного переулка

Переулки Москвы
Пешеходные улицы Москвы